Norris Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Norris Island (Hancock County, Maine)
 Norris Island (Kennebec County, Maine)
 Norris Island (Michigan)

Sonstiges:
 anderer Name für die Insel Teksla in der Antarktis